Sotir (neugriechisch Σωτήρ ‚Heiland‘) bezeichnet mehrere Orte in Griechenland:

 Sotir (Thasos), ein Dorf auf der Insel Thasos
 Sotir, ein Dorf in der Gemeinde Amyndeo
 Sotir, ein Dorf in der Gemeinde Egio

Siehe auch:
 Soter
 Sotier